Zalewski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je około 36 tysięcy osób.

Osoby noszące nazwisko Zalewski:
 Adam Zalewski (ur. 1951) – polski pisarz
 Albert Zalewski (1933–2008) – polski rzeźbiarz
 Aleksander Zalewski (1854–1906) – polski botanik
 Andrzej Zalewski (ujednoznacznienie)
 Bogdan Zalewski (ujednoznacznienie)
 Edmund Zalewski (1883–1962) – polski polityk, b. minister, działacz spółdzielczy
 Feliks Zalewski (zm. 1966) – polski inżynier górnictwa
 Gerard Zalewski (1932–2011) – polski reżyser filmowy
 Igor Zalewski (ur. 1970) – polski dziennikarz i publicysta
 Janusz Zalewski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Zalewski (ur. 1960) – polski reżyser i scenarzysta
 Józef Zalewski (ur. 1956) – polski polityk i działacz samorządowy, burmistrz Piaseczna
 Karol Zalewski (ur. 1993) – polski lekkoatleta, sprinter
 Kazimierz Zalewski (1849–1919) – polski dramatopisarz i publicysta
 Krystian Zalewski (ur. 1989) – polski lekkoatleta
 Krzysztof Zalewski (ujednoznacznienie)
 Ludwik Zalewski (ujednoznacznienie)
 Maciej Zalewski (ujednoznacznienie)
 Marek Zalewski (ujednoznacznienie)
 Marian Zalewski (ur. 1958) – polski polityk
 Michaił Zalewski (1895–1996) – radziecki wojskowy
 Michał Zalewski (ur. 1981) – polski informatyk
 Nikola Zalewski (ur. 2002) – polski piłkarz
 Paweł Zalewski (ujednoznacznienie)
 Przemysław Paul Zalewski (ur. 1956) – polski naukowiec, historyk sztuki
 Ryszard Zalewski (1922–1944) – polski wojskowy, powstaniec warszawski
 Wacław Zalewski (1917–2016) – polski architekt
 Witold Zalewski (1921–2009) – polski pisarz i publicysta
 Władysław Jastrzębiec-Zalewski (1877–????) – polski poeta
 Władysław Zalewski (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Zalewski (ur. 1951) – polski śpiewak operowy
 Zbigniew Zalewski (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Zaleski
 Zalewska

Przypisy